Le terme stérilité comporte plusieurs significations selon le contexte.

 La stérilité est l'état d'un organisme vivant incapable de se reproduire, par opposition à la fertilité. Le terme peut s'appliquer à des plantes, à des animaux ou à des micro-organismes. La stérilité chez les animaux peut être spécifique aux individus, ou peut être un défaut de la totalité de l'espèce, par exemple, chez les mules et les mulets ;
 

 La stérilité comme terme médical indique aussi un environnement libre de micro-organisme. 

 La stérilité en littérature et en art suggère une œuvre qui touche peu l'intellect ou les émotions.

 Le terme stérilité est souvent employé dans le monde du sport pour décrire la condition d'une équipe qui n'arrive pas à concrétiser ses efforts : 

Homonymie